La Ciaco est une coopérative fondée par les organisations étudiantes de l'Université catholique de Louvain en 1970. Les Éditions Ciaco, ou Diffusion universitaire Ciaco (DUC), ont été créées en 1980, elles publient des cours, ainsi que des livres universitaires.

Lien externe 
 Site officiel

Maison d'édition ayant son siège en Belgique
Université catholique de Louvain